De dag van de jakhals, een roman uit 1971 van Frederick Forsyth;
The Day of the Jackal (film), een verfilming van de gelijknamige roman door regisseur Fred Zinnemann.